La Rochejaquelein ist der Familienname folgender Personen:

 Henri de La Rochejaquelein (1772–1794), französischer Adliger und einer der Anführer des Aufstands der Vendée in der Zeit der Französischen Revolution
 Henri-Auguste-Georges de La Rochejaquelein (1805–1867), französischer Militär und Politiker
 Victoire de Donnissan de La Rochejaquelein (1772–1857), französische Autorin